Accademia degli Oziosi – accademia di Bologna attiva nel XVI secolo
 Accademia degli Oziosi – accademia di Napoli attiva nel XVII secolo